Backofen steht für
 Backofen, Gerät zum Backen, zu finden im Haushalt, in handwerklichen Backstuben oder in industriellen Backbetrieben

Backofen ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Backofen (1853–1909), deutscher Hofmaler und Fotograf
 Eva Backofen (* 1949), deutsche Zeichnerin und Bildhauerin
 Franz Backofen (1806–1881), deutscher Musiker, Maler und Fotograf
 Gustav Backofen (1853–1909), deutscher Fotograf 
 Hans Backofen (um 1470–1519), deutscher Bildhauer. siehe Hans Backoffen
 Heinrich Backofen (1768–1830), deutscher Klarinettist und Komponist
 Johann Matthäus Backofen (1739–nach 1800), deutscher Fagottist und Oboist 
 Karl Backofen (1845–1926), deutscher Fotograf
 Rolf Backofen (* 1963), deutscher Bio-Informatiker
 Ursula Wittwer-Backofen (* 1957), deutsche Anthropologin

Siehe auch:
 Burg am Backofen
 Backhaus
 Backöfele
 Baeckeoffe
 Bachofen